De finale van de Europacup II van het seizoen 1980/81 werd gehouden op 13 mei 1981 in het Rheinstadion in Düsseldorf. FC Dinamo Tbilisi uit de Sovjet-Unie nam het op tegen het Oost-Duitse FC Carl Zeiss Jena. Alle doelpunten vielen na meer dan een uur spelen. Gerhard Hoppe bracht Carl Zeiss Jena op voorsprong, maar Vladimir Gutsaev herstelde meteen het evenwicht. In de slotminuten scoorde Vitali Daraselia het beslissende doelpunt. De Georgische middenvelder kwam een jaar later om het leven in een verkeersongeluk.

Wedstrijdgegevens

1981
Europacupvoetbal 1980/81
FC Dinamo Tbilisi
Europacup
Sportevenement in Düsseldorf